Resultats del Gran Premi dels Estats Units de Fórmula 1 de la temporada 1972, disputat al circuit de Watkins Glen el 8 d'octubre del 1972.

Resultats de la cursa

Altres 
 Pole: Jackie Stewart 1' 40. 481

 Volta ràpida: Jackie Stewart 1' 41. 644 (a la volta 33)

Referències 
 

Estats Units
1972